«Книга ужаса. История хоррора в кино» () — книга-исследование жанра фильмов ужасов американского критика и культуролога Дэвида Дж. Скала.

Сюжет
История  зарождении жанра ужаса в мировой киноиндустрии. Глобальное исследование жанра.  Скал рассматривает зарождение, расцвет и угасание хоррора сквозь призму важнейших событий XX столетия — от войн и катастроф до эпидемий и расцвета хиппи.

Награды и номинации
 Премия Лорда Рутвена — награда (1994) 
 Премия Брэма Стокера — номинация (1993)
 Всемирная премия фэнтези — номинация (1994)
 Локус — номинация (1994)

Критика
М.Л. Лайк из Seattle Post-Intelligencer назвал The Monster Show «идеальным интеллектуальным учебником для выходных на Хэллоуин».   Стефан Дземянович, автор Washington Post, утверждал, что некоторые аргументы Скала были «довольно надуманными», но добавил, что в целом книга «предлагает убедительные доказательства того, что для того, чтобы понять культуру, вы должны знать, чего она боится».  

Журнал Darker в своём обзоре отмечает:  Для серьёзного научно-популярного труда книга Скала чересчур субъективна и претенциозна (к слову, библиографии в русском издании не приводится — видимо, не было её и в оригинальном), для увлекательного чтива излишне научна. Однако балансировать на этой грани не слишком сложно, а байки из жизни легендарных актёров и режиссёров успешно оживляют документальный текст.

См. также
 Пляска смерти (книга)

Примечания

Ссылки
 10 книг для создателей и фанатов хорроров 
 kino-teatr.ru/kino/history/2/1088/ — Отрывок из книги
 The Monster Always Returns: American Horror Films and Their Remakes

Книги 1984 года
Книги о кинематографе
Путеводители по кино
Книги на английском языке